Tetín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Tetín u Berouna, Gemeinde im Okres Beroun
Tetín u Jičína, Gemeinde im Okres Jičín